Atomsorte bezeichnet verschiedene Systeme, Atome in Sorten (Typen, Arten …) einzuteilen:
 Chemisches Element, nach der Anzahl an Protonen im Atomkern
 Isotop, bei gleicher Anzahl an Protonen nach der Anzahl an Neutronen im Atomkern
 Nuklid, nach der Anzahl und dem Energiezustand der Protonen und Neutronen im Atomkern